Lill-Holmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Holmsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (8,79 ha)
Lill-Holmsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (31,7 ha)

Se även
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn